Palazzo Manzoni – edificio a Forlì in Emilia-Romagna
 Palazzo Manzoni – edificio a Perugia in Umbria
 Palazzo Manzoni – edificio a Barzio in provincia di Lecco, Lombardia